Plaats in Indonesië
 Sidogede (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sidogede (Prembun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Sidogede (Belitang), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra